Die Indonesia Open 2017 im Badminton fanden vom 12. bis zum 18. Juni 2017 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (2. Runde)
  Son Wan-ho (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (2. Runde)
  Shi Yuqi (2. Runde)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Lin Dan (1. Runde)
  Chen Long (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Sung Ji-hyun (Finale)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  He Bingjiao (1. Runde)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
  Chai Biao / Hong Wei (2. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Finale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Champion)
  Luo Ying / Luo Yu (2. Runde)
  Huang Dongping / Li Yinhui (1. Runde)
  Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Zhang Nan / Li Yinhui (1. Runde)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 2017